Василий Горюнов:
 Горюнов, Василий Васильевич (1908—?) — советский художник-гримёр.
 Горюнов, Василий Семёнович (1942—2018) — архитектор, историк архитектуры, доктор архитектуры, профессор СПбГАСУ.